Une femme sous influence, film de John Cassavetes (1974)
 Une femme sous influence (titre original ), film canadien de Philippe Gagnon (2016)
 Une femme sous influence, premier opus de la série de bande dessinée Le Déclic, de Milo Manara